Эсто́нский — название населенных пунктов в России:

 Эстонский — хутор в Барышском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.
 Эстонский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Эстонский Посёлок, позже Красный Посёлок — исчезнувший посёлок на территории Тосненского района Ленинградской области, ныне СНТ Кюльвия.
 Эстонский — прежнее название деревни Эстонка в Седельниковском районе Омской области.

См. также 
 Эстонский язык
 Эстонский переулок
 Эстонка